Михаи́л Бернште́йн:
 Бернштейн, Михаил Александрович (1911—1984) — советский геолог-нефтяник, учёный и преподаватель, лауреат Сталинской премии.
 
 Бернштейн, Михаил Ефимович (более известен под фамилией Медведев; 1852—1925) — выдающийся российский тенор и педагог.
 Бернштейн, Михаил Иосифович (более известен под фамилией Двинский; 1923—2015) — русский поэт и переводчик.
 Бернштейн, Михаил Семёнович (1894—1975) — советский педагог и психолог.